Le xian de Yuanyang (原阳) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.
 Le xian de Yuanyang (元阳) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.
 Yuanyang est une boisson populaire de Hong Kong.

Homonymie de toponyme